Warne peut désigner :

Patronyme 
Ce nom de famille anglo-saxon est notamment porté par :
 Baz Warne (1964- ), musicien anglais ;
  (1914-1945), footballeur australien ;
  (1802-1887), antiquaire et archéologiste anglais ;
 , (1900-1987), professeur d'économie et cofondateur de Consumers Union ;
  (1906-1994), joueur de cricket australien ;
  (1874-1948), journaliste, économiste and statisticien américain ;
  (1825-1901), éditeur britannique ;
  (1881-1928), homme politique britannique ;
 , cinéaste britannique ayant contribué à des films américains dans les années 1920 et le début des années 1930 ;
  (1872-1954), architecte américain ;
  (1897-1960), footballeur australien ;
  (1879-1958), footballeur australien ;
  (fl. 1978–2000), actrice britannique ;
  (1979- ), musicien américain ;
 Kate Warne (1833-1868), première femme détective aux États-Unis ;
  (1868-1905), éditeur britannique ;
  (1973- ), footballeur anglais ;
  ;
 , footballeur anglais ayant joué à Ipswich entre 1950 and 1951 :
 Shane Warne (1969-2022), joueur de cricket australien ;
  (1993- ), productrice musicale britannique, musicienne, artiste visuelle, frontwoman du  groupe rock Kyros ;
  (1984- ), footballeur anglais ;
  (1870-1944), joueur de cricket australien ;
  (1898-1962), homme politique australien.

Lieux 
 Warne (Caroline du Nord), localité de Caroline du Nord aux États-Unis
 Warne (rivière), rivière de Basse-Saxe en Allemagne
 Warne (Victoria), ville de l'état de Victoria, en Australie

Autres usages 
 Warne (véhicule), véhicule à pédales britannique à quatre roues fabriquée entre 1913 et 1915 ;
 Frederick Warne & Co, maison d'édition fondée en 1865 par

Voir aussi 
 Warn
 Warner
 Warnes

Homonymie de toponyme